



Села 
 Раковець — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Раковець — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Раковець — Львівська область, Львівський район
 Раковець — Тернопільська область, Збаразький район
 Раковець — Тернопільська область, Теребовлянський район

Раковець — село в Сороцькому районі

Населені пункти та їхні частини
 Раковець — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Раковець — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Раковець — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Раковець — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Раковець — частина міста Вроцлава в Нижньосілезькому воєводстві
 Раковець — частина міста Варшави в Мазовецькому воєводстві
 Раковець — частина міста Мальборка в Мальборському повіті Поморського воєводства
 Раковець — частина села Лукова в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Раковець — частина села Замарскі в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Раковець — частина села Рудишвалд у гміні Кшижановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Раковець — частина села Надзеж у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства

Раковец — село в повіті Ботошані

Раковець — поселення в Споднєпосавському регіоні, община Брежиці
 Раковець — поселення в Савинському регіоні, община Шмарє-при-Єлшах

Раковець — село і громада в Загребській жупанії

Річка 
 Раковець () — річка в Україні та Молдові, ліва притока Прута

Див. також 
 Великий Раковець
 Долішній Раковець
 Малий Раковець
 Чеснівський Раковець

Примітки